De Rally van Polen 2014, formeel 71st Lotos Rally Poland - Rajd Polski, was de 71e editie van de Rally van Polen en de zevende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2014. Het was de 526e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Mikołajki.

Verslag 
Na vijf jaar absentie streek het wereldkampioenschap rally weer neer in Polen; het evenement gekenmerkt door de razendsnelle onverhard klassementsproeven. Sébastien Ogier was dit keer vanaf de kop aan het tempo aan het bepalen, maar had in dit geval aan teamgenoot Andreas Mikkelsen een zware kluif; de twee wisselden tot vier keer toe de leiding in de rally met elkaar af. Ogier consolideerde uiteindelijk naar opnieuw een overwinning toe, op het moment dat Mikkelsen door rem problemen de aansluiting definitief verloor, maar toch verdienstelijk als tweede zou eindigen. Jari-Matti Latvala was de aansluiting aan het begin van de wedstrijd al kwijt en dit werd niet geholpen toen hij ook nog zijn ophanging brak. Een reeks snelste tijden in het slot van de rally zag hem nog nipt een vijfde plaats pikken van Juho Hänninen, wiens Hyundai-teamgenoot Thierry Neuville het podium na een gedegen optreden, en ook door het wegvallen van anderen, zag completeren op plaats drie.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 14,90 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Pol
Rally van Polen
Sport in Ermland-Mazurië